A Seleção Brasileira de Futebol em 2013 participou da Copa das Confederações realizada no país, sendo tetracampeão do evento. E jogou os 13 amistosos, realizados contra a Inglaterra, Itália, Rússia, Bolívia, Chile, Inglaterra, França, Suíça, Austrália, Portugual, Coreia do Sul, Honduras e Chile.


Artilheiros 
Artilheiros da temporada

Jogos

Amistosos

Copa das Confederações FIFA de 2013
Esses são os jogos da Copa das Confederações de 2013

Grupo A

Semifinais

Final

Ligações externas 
 
 

Futebol de 2013 no Brasil
2013